La I liga 1986-1987 è stata la 53ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti:  e Hutnik Cracovia retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Dariusz Zelig,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
1986-1987